Amande (von Amanda) ist Vorname bzw. Titelbestandteil
Amande Guerreno (* 1933), argentinische Komponistin
Hüon und Amande, Singspiel von Friederike Sophie Seyler
Manuel und Amande, mittelhochdeutsches Textfragment